Alocén bezeichnet

 Alocén (Guadalajara), eine Gemeinde in der Provinz Guadalajara in Spanien

Alocén ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Alocén (* 2000), spanischer Basketballspieler
 Lorenzo Alocén (1937–2022), spanischer Basketballspieler